Awaji peut faire référence à :

Toponyme 
 L'île d'Awaji, île du Japon ;
 La province d'Awaji, ancienne province du Japon ;
 Awaji, municipalité ayant le statut de ville dans la préfecture de Hyōgo, au Japon ;
 Awaji Yumebutai est un palais des congrès, hôtel et mémorial situé à Awaji.

Patronyme 
 Keiko Awaji (1933-2014), actrice japonaise ;
 Suguru Awaji (né en 1989), escrimeur japonais spécialiste du fleuret.

Homonymie de patronyme